Brainard peut faire référence à :

Lieux 

 Brainard (Californie),
 Brainard, ancien nom de ,
 Brainard (Nebraska),
 , à Hartford, au Connecticut.

Personnalités 

  (1841–1888), joueur américain de baseball,
  (1890–1946), personnalité américaine,
  (1894–1940), personnalité politique de Los Angeles,
  (1900–1990), écrivain américain,
  (1947- ), écrivain américain,
  (1903–1988), personnalité américaine,
 Daniel Brainard (1812–1866), chirurgien américain,
 David Legge Brainard (1856–1949), explorateur et militaire américain,
  (1925–2000), historienne de la danse,
 , lieutenant-gouverneur du Connecticut,
 Joe Brainard (1942–1994), artiste américain,
  (1795–1828), juriste américain,
 Lael Brainard,
  (1837–1905), écrivaine américaine,
  (1965- ), acteur américain,
  (1951- ), guitariste américain,
 , économiste américain.

Voir aussi